Cumberland est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Angleterre 
Cumberland, un comté traditionnel d'Angleterre.

Canada 
 Cumberland, village en banlieue d'Ottawa, en Ontario ;
 Cumberland, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Cumberland Mills hameau aux confins des territoires municipaux de Saint-Simon-les-Mines, Saint-Benjamin et Saint-Georges, au Québec ;
 Comté de Cumberland, comté de la Nouvelle-Écosse ;
 Comté de Cumberland, comté de la Colombie-Britannique ;
 Cumberland, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1867-1968) ;
 Cumberland, circonscription provinciale de Saskatchewan ;
 Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley, circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse ;
 Baie Cumberland, bras de la mer du Labrador ;
 Rivière Cumberland, rivière de Chaudière-Appalaches, au Québec ;
 Lac Cumberland, lac du Saskatchewan.

États-Unis 
 Cumberland (Géorgie), une ville de la région métropolitaine d'Atlanta ;
 Cumberland (Indiana) ;
 Cumberland (Iowa) ;
 Cumberland (Kentucky) ;
 Cumberland (Maine) ;
 Cumberland (Maryland), une ville de l'État du Maryland ;
 Cumberland Head (New York) ;
 Cumberland (Ohio) ;
 Cumberland, census-designated place située en Oklahoma ;
 Cumberland (Rhode Island) ;
 Cumberland (Virginie) ;
 Cumberland (Wisconsin) ;
 l’île de Cumberland, au large de la Géorgie ;
 la rivière Cumberland qui fait plus de  de long et se jette dans l'Ohio ;
 la Big South Fork of the Cumberland River qui est un affluent de la Cumberland ;
 Cumberland, une station de la ligne bleue du métro de Chicago ;
 plusieurs  portent le nom de Cumberland.

Autres 
 Baie de Cumberland, baie donnant sur l'ancienne station baleinière de Grytviken en Géorgie du Sud
 Presqu'île Cumberland, une péninsule des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises

Bâtiments 
 Le château Cumberland, château situé à Gmunden (Autriche).
 Le Palais Cumberland, palais urbain situé à l'ouest de Vienne (Autriche).

Patronyme 
 Plusieurs ducs et comtes de Cumberland ;
 Marten Cumberland (1892-1972), auteur britannique de romans policiers ;
  ;
 William Augustus de Cumberland (1721-1765), chef militaire britannique.

Pseudonyme 
 Gerald Cumberland, pseudonyme de Charles Frederick Kenyon (1879-1926), critique musical, compositeur, essayiste et auteur britannique de roman policier.

Gastronomie
 Sauce Cumberland

Homonymie d'hydronyme